Александр Александрович Липов (род. 8 февраля 1941, Орёл) — советский и российский актёр кино, российский театральный актёр.

Биография 
Александр Александрович Липов родился 8 февраля 1941 года в городе Орле.

Изначально поступил учиться на физико-математический факультет Орловского государственного педагогического института. Однако после второго курса оставил учёбу и через год поступил во Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК).

После окончания ВГИКа был направлен на киностудию «Ленфильм», где проработал 35 лет. За это время, по неподтверждённым данным, снялся в 47 фильмах, а также успел поработать на дубляже.

В 1990-е годы ушёл работать на петербургское радио. Записал цикл рассказов Льва Толстого, Николая Лескова, Ивана Шмелёва.

В 1999 году вернулся в Орёл. С 2000 года работает в Орловском театре «Русский стиль».

Почётный член Союза кинематографистов России.

Фильмография

Актёрские работы 
  — Непридуманная история — Пётр
  — Живёт такой парень — парень на танцах
  — Время, вперёд! — эпизод
  — На диком бреге — эпизод
 1966 — Республика ШКИД — пионервожатый
  — Тихая Одесса — Опанасенко, будённовец со словарями Брокгауза и Эфрона
 1967 — Происшествие, которого никто не заметил — парень на мосту
  — Африканыч — прохожий, собеседник Африканыча
 1970 — Зелёные цепочки — Валерий Каплунов, долговязый диверсант-ракетчик, племянник часовщика Воронова
 1970 — Севастополь — эпизод
 1970 — Угол падения — Алексей Лабзаев, красноармеец
 1970 — Взрывники (ТВ) — шофёр Саша Снегирь
  — Захар Беркут — эпизод
 1971 — Разрешите взлёт! — техник Костя Климов
  — Боба и слон — милиционер, на мотоцикле, в погоне за автобусом
 1972 — Ижорский батальон — отец Ани
 1972 — Синие зайцы, или Музыкальное путешествие — эпизод
  — О тех, кого помню и люблю — Аверьянов
  — Северный вариант — Костя, нефтяник
  — Вариант «Омега» (ТВ)
  — Строговы (ТВ, 6 серия) — солдат
  — Блокада. Часть 2. Фильм 1. Ленинградский метроном; Фильм 2. Операция «Искра» — Холопов, ефрейтор
 1977 — Ждите меня, острова! — эпизод
 1977 — Сумка инкассатора — оперативник
 1977 — Убит при исполнении
  — Соль земли (ТВ, 4 серия) — Иван Дегов
 1978 — Удобно в пути (короткометражный)
 1978 — Уходя — уходи — деревенский житель, гость у дяди Харитона
  — Вернёмся осенью — эпизод
 1979 — Крутой поворот (ТВ) — бармен
 1979 — Путешествие в другой город — сослуживец Кириллова
  — Комендантский час — эпизод
 1981 — Правда лейтенанта Климова — Ефремов
  — Магистраль — Владимир Николаевич
  — Средь бела дня… — Олег Николаевич, адвокат
  — Каждый десятый — казак
 1984 — Макар-следопыт — эпизод
 1984 — Челюскинцы — Комов
  — Вот моя деревня… — рабочий на стройке
  — Мой боевой расчёт — одноглазый (роль озвучил — Игорь Ефимов)
  — Хмель — эпизод
  — Романовы. Венценосная семья — Савич, генерал

Озвучивание и дублирование фильмов 
  — Письма с острова Чудаков (дублирует — Т. Аава)
 1966 — Тайна пещеры Каниюта — Дамир (дублирует — У. Ходжаева)
  — Мальчишки острова Ливов — Фредис (дублирует — М. Смилдзиньша)
  — Слуги дьявола — Андрис (дублирует — Харальда Ритенберг)
  — Дикий капитан (дублирует — Л. Небеля)
  — Ель во ржи — Гвидо (дублирует — Роланда Загорского)
 1972 — Слуги дьявола на Чёртовой мельнице — Андрис (дублирует — Харальда Ритенберг)
  — Куда уходят сказки — Арнас (дублирует — Арунаса Сторпирштиса)
  — Мужчины седеют рано (дублирует — Василе Константина)
 1974 — Нападение на тайную полицию — Бравый (дублирует — Арниса Лицитиса)
 1974 — Ужицкая республика (Югославия)
  — Лето — Ян Имелик (дублирует — Р. Аэдма)
  — Весенняя путёвка (дублирует — А. Упелниека)
 1978 — Кугитангская трагедия
  — Лесные фиалки (дублирует — А. Кукумяги)
 1980 — У Чёртова логова
  — Рябиновые ворота (дублирует — Ю. Аарма)

Театральные работы

Орловский театр «Русский стиль» 
  — «Как пришить старушку» Д. Патрик — Сол Бозо
 2001 — Дневник гейши по рассказам Акутагавы Рюноскэ — Дровосек, Разбойник, Муж, Мидзуно Коби, Монах
  — «Грабёж» Н. С. Лесков — Цыганок, полицмейстер, Иван
 2004 — Свободная пара — Дарио Фо — Мужчина (Муж)
  — «Девочки! Кто хочет 250 тысяч?» А. И. Слаповский — Зураб 
 2008 — «А по утру они проснулись» — В. Шукшин — Сухонький
 2008 — «Хозяин бани и огорода» — В. Шукшин — Иван
 2009 — Бытие № 2 Иван Вырыпаев — Бог (Аркадий Ильич)
 2010 — «Дом сумасшедших» — Эдуардо Скарпетта — Майор
 2011 — «Вечер» — Алексей Дударев — Василь
 2012 — «Смерть олигарха» — по мотивам Егора Булычова — Мокей Башкин
 2013 — «Невольницы» — Никита Абрамович Коблов

Ссылки 
 Липов Александр Александрович на официальном сайте театра «Русский стиль».
 

Актёры телевидения СССР
Актёры озвучивания СССР
Выпускники ВГИКа
Социалистический реализм
Члены Союза кинематографистов России